Neill Barry (nascido em 29 de novembro de 1965) é um ator e roteirista estadunidense. Seus filmes arrecadaram coletivamente mais de 90 milhões dólares.

Barry nasceu em Nova York. Ele fez sua estreia como ator aos 13 anos de idade em um filme de dirigido por Martin Davidson chamado Hero at Large . Ele coescreveu e estrelou o filme independente Friends & Lovers , que também teve grande elenco como Robert Downey Jr., Claudia Schiffer e Stephen Baldwin.

Barry interpreta como Philip Rearden em Atlas Shrugged: Part I, a adaptação cinematográfica româtica é de Ayn Rand.

Trabalhos

Filmes

Televisão

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Nova Iorque (cidade)